Brew steht für:
 Brew (Cornwall), Weiler in Cornwall, Vereinigtes Königreich
 Brew-Hatcher Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Brew ist der Familienname folgender Personen:
 Aled Brew (* 1986), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Derrick Brew (* 1977), US-amerikanischer Leichtathlet
 Paul Brew (* 1965), britischer Schwimmer
 Robin Brew (* 1962), britischer Schwimmer

BREW steht für:
 Binary Runtime Environment for Wireless, ein Betriebssystem für Smartphones

Siehe auch:
 The Brew
 Bru

Abkürzung